Paço municipal é o edifício que abriga a sede do governo de um município.

No Brasil
Paço Municipal de Juiz de Fora
Paço Municipal de Niterói
Paço Municipal de Feira de Santana
Paço Municipal de Porto Alegre
Paço Municipal de Campina Grande

Ver também
 Paços do concelho

Desambiguação